Hammel steht für:
 ein kastriertes männliches Hausschaf
 Hammel-Wagen, dänisches Automobil

Hammel steht für folgende geografischen Objekte:
 Hammel (Neusäß), Stadtteil von Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hammel, Ortsteil von Lastrup bei Cloppenburg, Niedersachsen
 Hammel (Jütland), Gemeinde bei Aarhus in Jütland, Dänemark
 Hammel (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Hammel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hammel (* 1987), österreichisches Model
 Anton Hammel (1857–1925), deutscher Lokomotivbauingenieur
 Barry Edward Hammel (* 1946), US-amerikanischer Botaniker 
 Claus Hammel (1932–1990), deutscher Dramatiker
 Eckhard Hammel  (* 1956), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Publizist
 Fritz Hammel (* 1958), österreichischer Schauspieler
 Hans-Peter Hammel, bekannt als -minu (* 1947), Schweizer Journalist, Schriftsteller und Fernsehmoderator
 Heidi Hammel (* 1960), US-amerikanische Astronomin
 Heiko Hammel (* 1988), deutscher Autorennfahrer
 Henrik Hammel (* 1969), dänischer Radrennfahrer

 Leon Hammel (* 1996), deutscher Fußballspieler 
 Pavol Hammel (* 1948), slowakischer Komponist, Sänger, Musiker und Produzent
 Rolf Hammel-Kiesow (1949–2021), deutscher Historiker
 Rudolf Hammel (1862–1937), österreichischer Architekt
 Stefan Hammel (* 1967), deutscher Theologe, Hypnotherapeut und Systemtherapeut
 Timo Hammel (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Walter Hammel (* 1930), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hamel
 Haml, Auszeichnungssprache
 Hamal, Stern im Sternbild Widder